Raulin ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Raulin (* 1958), deutscher Dermatologe 
 François Raulin (* 1956), französischer Jazzpianist
 Heiko Raulin (* 1972), deutscher Schauspieler
 Victor Raulin (1815–1905), französischer Geologe und Botaniker